Mironcic ist der Familienname folgender Personen:

 Enikő Mironcic (* 1986), rumänische Ruderin
 Florin Mironcic (* 1981), rumänischer Kanute